Hayloft Jamboree bezeichnet:

 das WCOP Hayloft Jamboree aus Boston
 das WDAY Hayloft Jamboree aus Fargo